Elsmere kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Elsmere (Delaware)
Elsmere (Kentucky)